Das Wort Vollautomat bezeichnet unter anderem

 vollautomatische Schusswaffen 
 Kaffeemaschinen, die vollautomatisch verschiedene Kaffeegetränke herstellen, siehe Kaffeevollautomat
 eine Waschmaschine
ein selbsttätig schaltendes Fahrzeuggetriebe